

Persone 
 Adolfo De Carolis (1874-1928) – pittore e illustratore italiano
 Cinzia De Carolis (1960) – attrice, doppiatrice e cantante italiana
 Ettore De Carolis (1940-2007) – musicista e arrangiatore italiano
 Massimo De Carolis (1940) – politico italiano
 Natale De Carolis (1957) – baritono italiano
 Raffaella De Carolis (1942-2022) – attrice italiana
 Ugo De Carolis (1899-1944) – maggiore dei carabinieri italiano, martire delle Fosse Ardeatine
 Ugo De Carolis (1887-1941) – generale italiano

Altro 
 Fontana De Carolis – fontana monumentale di Frosinone

Pagine correlate
De Caroli